Zhoujia kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhoujia (köping i Kina, Shandong), 
 Zhoujia (köping i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar